Бисселл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бисселл, Мина (род. 1940) — ирано-американский биолог, исследовательница рака молочной железы.
 Бисселл, Уит (полное имя Уитнер Ноттинг Бисселл; 1909—1996) — американский характерный актёр, известный ролями в кинофильмах 1940-70-х годов.

См. также 
 Биззель